Erva-bonita é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Epilobium obscurum
 Epilobium tetragonum subsp. tetragonum
 Epilobium tetragonum subsp. tournefortii